TMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tam-ky (Vietnam)